Sunngoq bezeichnet:
 Sunngoq (Berg, Eqalussussuit), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Sunngoq (Berg, Isortuarsuk), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland